Carter County je název pěti okresů ve Spojených státech amerických:
 Carter County (Kentucky) – okres státu Kentucky
 Carter County (Missouri) – okres státu Missouri
 Carter County (Montana) – okres státu Montana
 Carter County (Oklahoma) – okres státu Oklahoma
 Carter County (Tennessee) – okres státu Tennessee